Castejón de Sos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castejón de Sos (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Castejón de Sos (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar